Макарово () — село, Светличанский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322685503. Население по переписи 2001 года составляет 363 (165/198 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Макарово находится на правом берегу реки Лопань, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Турово, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Цуповка (Дергачёвский район) (бывшая Чайковка), на противоположном берегу расположено село Новая Казачья в котором есть железнодорожная станция Новая Казачья (Платформа 774 км).

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Макаровский клуб.
 Школа.
 Библиотека.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)